Фильшин — русская фамилия; имеет женскую форму Фильшина.

Известные носители 
 Фильшин, Геннадий Иннокентьевич (1931—2021) — российский экономист и государственный деятель.
 Фильшин, Михаил Владимирович (род. 1955) — депутат Государственной думы II созыва, член фракции КПРФ.
 Фильшин, Юрий Дометьевич (род. 1949) — российский актёр и театральный деятель.